2011 Голяма награда на Италия е 62-рото за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 11 септември 2011 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия